Het ATP-toernooi van Tokio 2019 (met de officiële naam Rakuten Japan Open Tennis Championships 2019) werd van 30 september tot en met 6 oktober 2019 gehouden in de Japanse hoofdstad Tokio. Er werd gespeeld op de overdekte hardcourtbanen van het Ariake Colosseum.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

2019
Tokio